Lista lotnisk w Gujanie, zgrupowanych pod względem typu i posortowanych alfabetycznie

Bibliografia 
 Directory of Airports in Guyana
 Guyana Airports Map
 Airports in Guyana
 Lotniska w Gujanie

 
Listy portów lotniczych
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019